Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku je sborem Českobratrské církve evangelické v Rumburku. Sbor spadá pod Liberecký seniorát.

Farářem sboru je Richard Vlasák a kurátorkou sboru Zdeněk Zezula.

Faráři sboru 
 Vojen Syrovátka (1971–1990)
 Constance Šimonovská (2003–2015)
Filip Šimonovský (2001–2021)
Richard Vlasák (2021–)

Externí odkazy 
 Stránky sboru
 Údaje o sboru na portálu Evangnet

Rumburk
Náboženství v Rumburku
Organizace v Rumburku
Organizace založené roku 1948